Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brad Gilbert e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Michael Robertson e Florin Segărceanu 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Shlomo Glickstein /  Shahar Perkiss (semifinali)
 Tracy Delatte /  Mike De Palmer (primo turno)

 Brad Gilbert /  Ilie Năstase (campionin)
 Christo Steyn /  Danie Visser (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1985